Klucz Frontowy (Ce) –
 Klucz Frontowy (Jan) –

Zobacz też